Charlyne Yi(Los Angeles, 4 de Janeiro de 1986) é atriz, comediante, musicista, pintora e escritora, tendo se apresentado em diversos festivais e teatros nos Estados Unidos. Fez sua estreia no cinema na comédia de Judd Apatow “Ligeiramente Grávidos”, e se apresentou no “Apatow for Destruction Live”, show de humor do Montreal Just For Laughs, além de estar atualmente filmando o novo filme do diretor “THIS IS 40”, com previsão para 2012.

Yi também produziu e escreveu o filme-documentário “Paper Heart”, no qual ela estrelou interpretando uma versão fictícia de si mesma, ao lado de Michael Cera. O filme ganhou o Waldo Salt Screenwriting Award no festival de Sundance de 2009.

Em Outubro de 2004, entrou para o mundo da comédia ao se apresentar em encontros da AA, casas de veteranos da Guerra e Bares de Motoqueiros ao redor de Fontana, Califórnia (também conhecida como lar dos Hells Angels). Desde então, participou de diversos festivais em Los Angeles, aonde mora.

Em 2011 entrou para o elenco da série “House”, onde participou de 21 episodios da 8ªTemporada.

Em 2015 entrou para o elenco de Steven Universo (2013-2020) onde interpreta Rubi. 

Em 2016 entrou para o elenco da websérie Love, onde interpreta Cori.

Em 2018 participou da série Lúcifer como Ray-Ray, no papel do fantasma da amiga da Srta Ella Lopez (interpredada por Aimee Garcia), no episódio 25 da 3.ª Temporada "Grande coisa, normal"

Ligações externas